Graaf van Ligny
 Walram I van Ligny (?-1288)
 Walram II van Ligny (1275-1354), zoon van Walram I
 Walram III van Luxemburg-Ligny (1356-1415), ook graaf van Saint-Pol

Hertog van Limburg
 Walram I 'Paganus' van Limburg (ca. 1085-1139), ook hertog van Lotharingen (1128), graaf van Aarlen (1118)
 Walram III van Limburg (1180-1226), ook graaf-gemaal van Luxemburg (1214), graaf van Aarlen (1221)
 Walram IV van Limburg (?-1280)

Graaf van Meulan
 Walram I van Meulan (?-ca. 986)
 Walram II van Meulan (eind 10e eeuw)
 Walram III van Meulan (?-1069)
 Walram IV van Meulan (1104–1166)
 Walram V van Meulan (?-1191)

Graaf van Nassau
 Walram I van Nassau (ca. 1146-1198)
 Walram II van Nassau (ca. 1220-1276)
 Walram III van Nassau (1294-na 1324)
 Walram IV van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1348/54-1393)

Andere persoonsnamen
 Walram van Le Puiset (?-1122), heer van Bira en tijdelijk regent over het Graafschap Edessa
 Walram van Gulik (bisschop) (1304-1349), aartsbisschop van Keulen
 Walram van Gulik (graaf) (?-1297), graaf van Gulik
 Walram de Rosse (1254-1302), Heer van Valkenburg

Overige
 VV Walram, Valkenburgse voetcalclub